Fairbrass ist der Familienname folgender Personen:

 Craig Fairbrass (* 1964), britischer Schauspieler
 Fred Fairbrass (* 1956), britischer Musiker, siehe Right Said Fred
 Richard Fairbrass (* 1953), britischer Sänger